Castle Tump ist der Name folgender Burgen im Vereinigten Königreich:

 Castle Tump (Gloucestershire) in Dymock, England
 Castle Tump (Powys) in Trecastle, Wales